Mehr (Kranenburg), een dorp in de Duitse gemeente Kranenburg
Mehr (Rees), een stadsdeel in de Duitse gemeente Rees